Andrzej Kucharski (ur. 19 maja 1955 r. w Żarach) – polski lekarz, chirurg specjalizujący się w chirurgii naczyń; nauczyciel akademicki.

Biografia 
Urodził się w 1955 roku w Żarach. Po ukończeniu kolejno szkoły podstawowej i średniej, podjął studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej im. gen. Karola Świerczewskiego w Szczecinie, które ukończył w 1980 roku. Następnie kontynuował dalsze kształcenie uzyskując w 1987 roku tytuł specjalisty z zakresu chirurgii ogólnej, a w 2003 roku z zakresu chirurgii naczyniowej. W 2004 roku na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt. Zachorowalność na miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych w populacji Opolszczyzny, której promotorem był prof. Andrzej Dorobisz.

Od wielu lat związany jest ze służbą zdrowia w województwie opolskim. W 2006 roku został wybrany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. Ponadto od 2007 roku pełnił funkcję zastępy ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej WCM w Opolu. W 2015 roku po odwołaniu Marka Piskozuba, dotychczasowego dyrektora placówki, pełnił funkcję pełniącego obowiązki dyrektora. Obecnie po przekształceniu Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu w Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, które miało miejsce w 2017 roku, zasiada na stanowisku dyrektora ds. leczniczych.

Poza działalnością lekarską pracował także jako nauczyciel akademicki. W 2003 roku został adiunktem w opolskiej Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej, gdzie w latach 2010-2012 pełnił funkcję prorektora ds. studenckich.

Dorobek naukowy 
Dorobek naukowy Andrzeja Kucharskiego liczy ponad 20 prac ogłoszonych drukiem w czasopismach oraz materiałach zjazdowych wygłoszonych na konferencjach i sympozjach. Jest ponadto współautorem książki pt. Zachorowalność oraz wyniki leczenia zachowawczego i operacyjnego pacjentów z obwodowym niedokrwieniem kończyn dolnych, która powstała pod redakcją prof. Andrzeja Dorobisza.

Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, będąc przez wiele lat skarbnikiem opolskiego oddziału tego stowarzyszenia. Ponadto należy do Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego oraz do Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Biografia Andrzeja Kucharskiego w "Pulsie Uczelni", Gazety Uczelnianej PMWSZ w Opolu, Rok IV, Nr 4 (11) 2010, s. 17. [on-line] [dostęp: 2021-02-07]

Absolwenci Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
Urodzeni w 1955
Ludzie urodzeni w Żarach
Polscy chirurdzy
Ludzie związani z Opolem
Prorektorzy uczelni w Polsce
Wykładowcy polskich uczelni medycznych